Setge de Smolensk (1502)
 Setge de Smolensk (1609–1611)